Bärengrund bezeichnet:
 Bärengrund (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern, Deutschland
 Bärengrund, bis 1926 Niedzwetzken, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedzkie (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärengrund (Erzgebirge), Ebene im Nordwesten des Berges Eisenstein (Erzgebirge) in Sachsen, Deutschland
 Bärengrund (Fluss), Nebenfluss der Biber (Schleuse) in Thüringen, Deutschland